Berki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Berki (* 1952), rumänischer Bogenschütze
 Feríz Berki (1917–2006), ungarischer griechisch-orthodoxer Pfarrer und Erzpriester
 Krisztián Berki (* 1985), ungarischer Turner
 Marcell Berki (* 2004), ungarischer Fußballspieler